Tekke bezeichnet:

 Tekke, Zentrum einer Sufi-Bruderschaft
 Tekke (Sarayköy), Dorf in der Provinz Denizli
 Tekkeköy, Dorf in der Provinz Denizli
 Fatih Tekke, türkischer Fußballspieler
 Tekke: Teppich, benannt nach dem turkmenischen Volksstamm 

Siehe auch
 Teke
 Theke

en:Tekke